Smiley - a representação de uma carinha sorridente (smiling, em inglês)
 Smiley (Texas) - uma localidade no estado do Texas
 1613 Smiley - um asteróide
 Smiley Face - filme de 2006 com Anna Faris
 Smiley's People - livro de John le Carré
 Smiley (filme) - filme de  terror psicológico de 2012
 Smiley (série de televisão) - série de televisão da Netflix  
 Smiley Burnette -  cantor de música country americano
 Smiley Culture - cantor de reggae e DJ inglês

Ou ainda:
 Emoticon

Ver também

Desambiguação